Brasil Verdade, filme brasileiro
 Instituto Brasil Verdade, organização brasileira
 Brasil Verdade (ONG)